

Patronymie
 Friedrich Herrlein (1889-1974) est un General der Infanterie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Jürgen Herrlein (1962- ) est un avocat allemand et un historien des étudiants.